W&W — музыкальный дуэт из Нидерландов, исполняющий музыку в стиле транс, хаус. Первый хит группы — «Mustang» имел большой успех, и использовался такими музыкантами, как Армин ван Бюрен, Tiësto и Маркус Шульц. W&W является проектом 2 молодых продюсеров: Виллема ван Ханегема (сын Вима ван Ханегема) и Варда ван дер Харста (также известен как Re-Ward). В 2017 году дуэт занял 14 место в списке лучших диджеев мира по версии DJ Magazine.

Биография 
Вард ван дер Харст родился 26 декабря 1988 года в деревне Донген возле Бреды. Виллем Ван Хэннингем родился 25 июня 1987 года. Первые музыкальные работы Варда: «Ensure» и «Expose» были замечены Tiesto и отобраны его лейблом Black Hole Recordings. . Выйдя в свет осенью 2007 года, треки стали хитами.

Вард и Виллем познакомились на фестивале Trance Energy в 2007 году и уже спустя несколько месяцев написали свой первый трек Mustang.

На дуэт обратил внимание Армин ван Бюрен, который помог с их продвижением, ставя их работы в шоу A State of Trance и на своих выступлениях. В результате W&W были подписаны на лейбл Armada Music. К 2011 году W&W выпустили свой первый альбом Impact.

C 2012 года W&W запустили свой собственный лейбл Mainstage (Rave Culture) Music.

Также, с января 2010 года W&W ведут собственное радиошоу «Mainstage (Rave Culture)» на Afterhours FM. С 25 октября 2014 года «Mainstage (Rave Culture)» выходит каждую пятницу на SLAM!FM в 11:00PM–12:00PM по CET.

Дискография

Альбомы 
 2011 Impact
 2012 Mainstage vol.1(mixed by W&W)

Синглы 
2021 R3HAB, Timmy Trumpet, W&W - Distant Memory
2020 W&W - Gold
2020 W&W, AXMO feat. SONJA - Rave Love
2020 W&W - Comin' To Getcha
2020 Dimitri Vegas & Like Mike, W&W, Fedde Le Grand - Clap Your Hands
2020 W&W, Lucas & Steve - Do It For You
2020 W&W, Sandro Silva, Zafrir - Wizard Of The Beats 
2019 W&W & Timmy Trumpet & Will Sparks & Sequenza - Tricky Tricky
 2018 W&W - Rave Culture
2018 W&W & Darren Styles Ft. Giin - Long Way Down
2018 W&W & Groove Coverage - God Is A Girl
2017 Dimitry Vegas & Like Mike vs. W&W - Crowd Control
2017 W&W & Vini Vici - Chakra
2017 W&W - Supa Dupa Fly 2018
 2017 W&W - Put Em Up
 2016 W&W - Whatcha Need
 2016 W&W & Hardwell - Get Down
 2016 W&W - Caribbean Rave
 2016 W&W - How Many 
 2016 W&W & Hardwell - Live To Night 
 2016 Twoloud & Laidback Luke - Fcukin beats 
 2016 Dimitry Vegas & Like Mike vs. W&W - Arcade 
 2015 Armin van Buuren & W&W - If It Ain't Dutch 
 2015 W&W & MOTi – Spack Jarrow 
 2015 W&W - The One
 2015 W&W & Blasterjaxx - Bowser
 2015 W&W - Rave after Rave
 2015 W&W - Love High High (Unreleased)
 2014 Hardwell & W&W - Don't Stop The Madness feat. Fatman Scoop
 2014 W&W & Headhunterz - We Control The Sound (Original Mix)
 2014 W&W & Headhunterz - Shocker (Original Mix)
 2014 Dimitry Vegas, Like Mike & W&W - Waves (TommorowLand Anthem 2014)
 2014 W&W & Blasterjaxx - Rocket
 2014 W&W - Ghost Town
 2014 W&W - Bigfoot
 2013 Hardwell & W&W - Jumper
 2013 W&W – Thunder
 2013 Armin van Buuren & W&W - D# Fat
 2013 W&W & Ummet Ozcan - The Code
 2012 W&W - Lift Off!
 2012 W&W - Moscow
 2012 W&W vs. Marcel Woods — Trigger
 2012 W&W & Jochen Miller – Summer
 2012 W&W — White Label
 2012 W&W — Shotgun
 2012 W&W — Invasion
 2011 W&W — Code Red
 2011 W&W feat. Bree — Nowhere To Go
 2011 W&W & Mark Sixma — Twist
 2011 W&W — Beta
 2011 W&W feat. Ana Criado — Three O’clock
 2011 W&W — AK-47 / W&W vs. Wezz Devall — Phantom
 2011 W&W — Impact
 2010 W&W vs. Ben Gold — Break the Rules / Nexgen
 2010 W&W vs. Leon Bolier — Saturn
 2010 W&W — Alpha
 2010 W&W — Manhattan
 2010 W&W vs. Jonas Stenberg — Alligator F*ckhouse
 2010 W&W — D.N.A.
 2009 W&W vs. Ummet Ozcan — Synergy
 2009 W&W — Mainstage / System Overload
 2009 W&W — The Plan
 2008 W&W — Plasma (Exclusive on Trance Yearmix 2008)
 2008 W&W — Arena / Chronicles
 2008 W&W — Arena
 2008 W&W — Dome
 2008 W&W — Countach / Intercity
 2007 W&W — Mustang / Eruption
 2007 W&W - Mellone

Ремиксы 
 2016 The Chainsmokers ft. Daya – Don’t Let Me Down (W&W Remix)
 2016 Alan Walker – Faded (W&W Remix)
 2015 Ten Walls - Walking With Elephants (Dimitri Vegas & Like Mike Vs. W&W Remix)
 2014 Zombie Nation - Kernkraft 400 (W&W Remix)
 2014 Dimitri Vegas & Like Mike Vs Diplo, Fatboy Slim Feat Bonde Do Role Pin – Eparrei (W&W Remix)
 2014 Gareth Emery feat. Bo Bruce – U (W&W Remix)
 2013 Krewella – Live For The Night (W&W Remix)
 2013 Armin van Buuren feat. Trevor Guthrie – This Is What It Feels Like (W&W Remix)
 2012 Dash Berlin feat. Emma Hewitt – Waiting (W&W Remix) 
 2012 Cosmic Gate & J´something – Over The Rainbow (W&W Remix) 
 2011 Allure feat. Christian Burns — On The Wire (W&W remix)
 2011 John O’Callaghan — Botnik (W&W remix)
 2011 Marcel Woods — Champagne Dreams (W&W remix)
 2011 Sean Tyas — Banshee (W&W Remix)
 2010 Svenson & Gielen — Beauty Of Silence (W&W vs. Jonas Stenberg Remix)
 2010 Aly & Fila feat. Denise Rivera — My Mind Is With You (W&W Remix)
 2010 Scott Mac — Damager 02 (W&W Remix)
 2009 Little Boots — Remedy (W&W Remix)
 2009 Orjan Nilsen — Arctic Globe (W&W Remix)
 2009 Armin van Buuren feat. Cathy Burton — Rain (W&W Remix)
 2009 Leon Bolier & Galen Behr — Acapulco (W&W Remix)
 2008 Sied van Riel — Riel People Know (W&W Remix)
 2008 M6 — Fade 2 Black (W&W Remix)

DJ Magazine top 100 DJs

Примечания

Ссылки 
 W&W Официальный сайт
 W&W на Twitter
 W&W на MySpace
 W&W на Facebook
 W&W на Youtube
 W&W в ITunes
 W&W в ВКонтакте

Ремиксеры
Коллективы и музыканты в стиле транс
Музыкальные коллективы в стиле техно
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2007 году
Электронные музыкальные коллективы Нидерландов